CKK est un sigle composé des trois lettres C, K et K qui peut faire référence à :
 Спортивно-Концертный Комплекс (en français, Complexe sportif et scénique), une salle couverte située à Saint-Pétersbourg.

CKK est un code qui peut faire référence à :
 , Arkansas, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports